My God – traccia dell'album Aqualung dei Jethro Tull del 1971
 My God – traccia dell'album Lace and Whiskey di Alice Cooper del 1977
 My God – album dei Flotsam and Jetsam del 2001
 My God – singolo dei Pennywise del 2002, dall'album Land of the Free? 
 My God – traccia dell'album Come to Life di Natalie Imbruglia del 2009